Thomas Roberts est un nom ou un surnom porté par plusieurs personnalités :
  (1658-1706) était un aristocrate et politicien britannique ;
  était un peintre paysager irlandais ;
 Tom Roberts (1856-1931) était un peintre australien d'origine anglaise ;
  (1860-1919) était un universitaire gallois ;
 Thomas d'Esterre Roberts (1893-1976), était un prêtre jésuite anglais, archevêque de Bombay de 1937 à 1950 ;
  (1897-1972) était un joueur de rugby gallois ;
  (1898-1965) était un footballeur anglais ;
  (1902-1976) était un juriste américain ;
 Thomas Roberts (1902-1983) était un pasteur pentecôtiste, d'origine galloise mais ayant exercé son ministère dans les pays francophones ;
  (né en 1903, mort à une date inconnue) était un footballeur anglais ;
  (né en 1950) est un journaliste de radio canadien ;
  (né en 1952) est un politicien américain de l'Ohio ;
  (né en 1972) est un journaliste de télévision américain ;
 Tom Roberts est un producteur et réalisateur, ayant notamment réalisé In Tranzit en 2008,  ainsi qu’Alfred and Jakobine en 2014.